Аэропорт Маунт-Хотэм () — небольшой региональный аэропорт, находящийся на территории горнолыжного курорта Маунт-Хотэм, Виктория. Аэропорт открылся в 2000 году и является на сегодняшний день самым высокогорным аэропортом Австралии.

8 июля 2005 года Piper PA-31-350 Navajo Chieftain разбился при заходе на посадку. Погибли пилот и два пассажира.

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Виктории